Киды́ш () — малая река в западной части Челябинской области и на востоке республики Башкортостан. Левый приток реки Уй (бассейн Тобола). Длина — 62 км. Площадь водосборного бассейна — 1010 км². Истоки реки на северо-востоке Карагайского посёлка в Верхнеуральском районе. Кидыш впадает в реку Уй в 353 км от устья по правому берегу, на территории Уйского района рядом с пос. Кидыш. Высота истока — 483 м над уровнем моря. Высота устья — 275 м над уровнем моря.

Притоки 
 28 км: Суяска
 42 км: Ямъелга
 42 км: Буйды
 44 км: Ереклы
 Танычау
 Айкреелга

Населённые пункты 
На реке расположены сёла Ахуново, Кидыш (Башкортостан), Петропавловка, Кидышевский, Кидыш (Челябинская область).

Использование 
Реку используют для водоснабжения прилегающих сёл.

Система водного объекта: Уй → Тобол → Иртыш → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Уя (притока Тобола)
Реки Учалинского района
Реки Уйского района
Реки Верхнеуральского района